Neumann steht für:

 Neumann, deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Neumann-Cosel, ostpreußisches Adelsgeschlecht
 Neumann (Familie), aus Pyritz in Pommern stammende deutsche jüdische Familie

 Georg Neumann GmbH, deutscher Hersteller für professionelle Mikrofone und Audiozubehör, 1991 von Sennheiser übernommen, siehe Georg Neumann (Unternehmer)#Leben
 Neumann Verlag, DDR-Sachbuchverlag mit den Schwerpunkten Natur, Gartenbau, Landeskunde und Reisebeschreibungen
 Neumann Peak, Berg auf der Hansen-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

 John-von-Neumann-Medaille
 Von-Neumann-Architektur, eine Prozessorarchitektur benannt nach John von Neumann
 Von-Neumann-Sonde
 Von Neumann (Mondkrater), der nach John von Neumann benannt ist
 Von-Neumann-Dimension
 (6351) Neumann,  Asteroid des äußeren Hauptgürtels